Grand Hotel Miramare – Genova
 Hotel Miramare – Trieste
 Palazzo ex hotel Miramare – Reggio Calabria